Чемпіонат Шотландії з футболу 1922—1923 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 15 серпня 1922 та фінішував 28 квітня 1923. Це 33-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій дванадцятий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1923
Шотландія
Шотландія